Ранчо лос Саусес има више значења:

 Ранчо лос Саусес (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Саусес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лос Саусес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику